Neotetranychus är ett släkte av spindeldjur som beskrevs av Trägårdh 1915. Neotetranychus ingår i familjen Tetranychidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Spindeldjur
Neotetranychus